Fondo Nacional de Salud, puede hacer referencia a: 

Fondo Nacional de Salud (1979), chileno.
Fondo Nacional de Salud (2007), uruguayo.